Sarrazac ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Sarrazac (Dordogne) im Département Dordogne
 Sarrazac (Lot) im Département Lot